It’s a Beautiful Day — американская рок-группа, образованная в 1967 году в Сан-Франциско, Калифорния певцом и скрипачом-виртуозом Дэвидом ЛаФламме () и исполнявшая психоделический прог-рок с элементами джаза, фолка и симфонической музыки.

История группы 

В первый состав группы It’s a Beautiful Day вошли шесть человек: Дэвид ЛаФламме (скрипка, вокал), его жена Линда (, клавишные), Патти Сантос (, вокал), Хэл Вагенет (, гитара), Митчелл Холман (, бас-гитара) и Вэл Фуэнтес (, ударные). Группа дебютировала в июне 1969 года с альбомом It’s a Beautiful Day, изданным лейблом Columbia Records,, который поднялся до #47 в Billboard 200. Определённый успех имел и сингл «White Bird», который стал радиохитом и визитной карточкой группы (но в Billboard Hot 100 не вошёл, остановившись на #118).

Дебютный альбом был тепло встречен критикой, однако почти сразу же в группе начались перемены состава, предопределившие упрощение звучания. Брак Дэвида и Линды ЛаФламме распался, и Линда ушла из группы (в Titus' Mother), её заменил клавишник Фред Вэбб (). В этом составе It’s a Beautiful Day записали свой второй альбом Marrying Maiden, в котором принимали участие несколько приглашённых музыкантов, в том числе, Джерри Гарсия из Grateful Dead. Этот альбом, изданный в июне 1970, поднялся до #28 в Billboard 200 и до #45 в Великобритании.

Вскоре после выхода второго альбома группу покинули Холман и Вагенет, их заменили Tom Fowler и Bill Gregory. После этого It's a Beautiful Day выпустили ещё два студийных альбома: Choice Quality Stuff/Anytime (1971) и It's a Beautiful Day... Today (1973), а также один концертный альбом. В 1973 году в результате конфликта по поводу авторских отчислений основатель группы Дэвид ЛаФламме был вытеснен из ансамбля, и в 1974 году она распалась, выпустив компиляцию 1001 Nights.

ЛаФламме в 1977 году начал сольную карьеру с White Bird. Патти Сантос погибла 14 декабря 1989 года в автокатастрофе.

В 1997 году It’s a Beautiful Day воссоединились, но из-за конфликта с менеджером сменили название на David LaFlamme Band. Группа в составе, возглавляемом ЛаФламме и Фуэнтесом, продолжает гастролировать (в частности, с Jefferson Starship, 2007). В 1998 году два первые и самые успешные диска группы — It’s a Beautiful Day и Marrying Maiden — были переизданы в виде двойного альбома.

Дискография

Студийные альбомы 
 It’s a Beautiful Day (1969) US Album Chart # 47/UK Album Chart No. #58, 1970 (США: Золотой)
 Marrying Maiden (1970) US Album Chart # 28/UK Album Chart # 45, 1970
 Choice Quality Stuff/Anytime (1971) US Album Chart # 130
 It’s a Beautiful Day…Today (1973) US Album Chart # 114

Прочие релизы 
 Live At Carnegie Hall (1972) US Album Chart # 144
 1001 Nights (сборник) (1974)
 White Bird Amherst Records (1977)
 Inside Out Amherst Records (1978)
 It’s A Beautiful Day / Marrying Maiden (перевыпуск) (1998)
 Beyond Dreams (2003)
 David LaFlamme — Live in Seattle (2003)
 David LaFlamme — Misery Loves Company (2005)
Live at the Fillmore '68 (Classic Music Vault, 2013), с DVD The David LaFlamme Story

Синглы 
 «Bulgaria» / «Aquarian Dream» (1968) Sound 7
 «White Bird» / «Wasted Union Blues» (1969) Columbia 44928
 «Soapstone Mountain» / «Good Lovin'» (1970) Columbia 45152
 «The Dolphins» / «Do You Remember The Sun» (1970) Columbia 45309
 «Anytime» / «Oranges and Apples» (1972) Columbia 45536
 «White Bird» (live) / «Wasted Union Blues» (live) (1973) Columbia 45788
 «Ain’t That Lovin' You Baby» / «Time» (1973) Columbia 45853

Состав
Текущий состав
  вокал, скрипка, ритм-гитара (1967—1972, 1997-настоящее)
 Линда Бейкер ЛаФламме (также известна как Доминик Деллакройкс) вокал (1997-настоящее)
  ударные (1967–1973, 1997–настоящее)
 Тоби Грэй бас-гитара (2000-настоящее)
 Гэри Томас  клавишные (2000-настоящее)
 Роб Каннингэм гитара (2014–настоящее)
 Майкл Причард — перкуссия (2006 — настоящее время)

Бывшие участники
 Пэтти Сантос вокал, перкуссия (1967–1973; умерла в 1989)
 Митчелл Холлман бас-гитара (1967–1971 плюс различные воссоединения)
 Хэл Уогнет гитара (1968–1971 плюс различные воссоединения)
 Линда ЛаФламме  клавишные (1967–1969)
 Фред Уэбб клавишные (1969–1973; умер в 1990)
  бас-гитара (1971–1973)
 Билл Грэгори гитара (1971–1974)
  бас-гитара, вокал (1972-1973; умер в 2010)
 Грэг Блоч скрипка, мандолина (1972–1973; умер в 1989)
 Роб Эспиноза — гитара, бэк-вокал (2000—2014)

Временная шкала

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 It’s a Beautiful Day @ rare-albums.com
 It’s a Beautiful Day @ Itsaboutmusic.com

Рок-группы США
Группы прогрессивного рока из США
Группы психоделического рока из Калифорнии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1967 году
Музыкальные коллективы из Сан-Франциско